Удерево — название населённых пунктов:

Россия 
 Удерево — деревня в Черемисиновском районе Курской области.
 Удерево — деревня в Малоархангельском районе Орловской области.